Geosistema (o sistema geográfico) puede referirse a:

 La geocora, división y clasificación del paisaje geográfico en función de su componente escalar.
 El sistema de información geográfica (o SIG), conjunto de herramientas que integra y relaciona diversos componentes que permiten la organización, almacenamiento, manipulación, análisis y modelización de grandes cantidades de datos procedentes del mundo real que están vinculados a una referencia espacial.